Риккенбах, Рикенбах () — топоним:

 Германия
 Риккенбах — коммуна, земля Баден-Вюртемберг.

 Швейцария
 Риккенбах — коммуна, кантон Базель-Ланд.
 Риккенбах — коммуна, кантон Золотурн.
 Риккенбах — коммуна, кантон Люцерн.
 Риккенбах — коммуна, кантон Тургау.
 Риккенбах — коммуна, кантон Цюрих.